Agnieszka Wróblewska (ur. 1972) – polska aktorka oraz prezenterka telewizyjna
 Eliza Wróblewska (ur. 1999) – polska judoczka
 Julia Wróblewska (ur. 1998) – polska aktorka dziecięca
 Kornelia Wróblewska (ur. 1982) – polska dziennikarka i polityk
 Krystyna Wróblewska (1904–1994) – wileńsko-krakowska graficzka
 Krystyna Wróblewska (ur. 1963) – polska polityk, nauczycielka i samorządowiec
 Marianna Wróblewska (ur. 1943) – polska wokalistka jazzowa